Smolenskaja – stacja metra w Moskwie na linii Arbatsko-Pokrowskaja
 Smolenskaja – stacja metra w Moskwie na linii Filowskaja